Jonchère es un nombre de origen francés que puede hacer referencia a:

Lugares

 La Jonchère, es una población y comuna francesa , en la región de Países del Loira , departamento de Vendéeen el distrito de Les Sables-d'Olonne y cantón de Moutiers-les-Mauxfaits. 

 La Jonchère-Saint-Maurice, (en occitano La Junchéra) es una población y comuna francesa, situada en la región de Lemosín, departamento de Alto Vienne, en el distrito de Limoges y cantón de Laurière.
 
 Jonchères es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Drôme, en el distrito de Die y cantón de Luc-en-Diois.

Personas
 Victor-Jules-Evariste Jonchère conocido como Evariste Jonchère, es un escultor francés, (1892 -1956).
 Gérard-Michel de La Jonchère (1675-h.1750), tesorero extraordinario de la guerra.